Тип «Сен-Лоран» (, ) — серия канадских эсминцев 1950-х годов. Были созданы для удовлетворения потребностей НАТО в эскортных эсминцах в конце 1940-х годов.

Конструкция 
В основу конструкции эсминцев легли общая конструкция и энергетическая установка британских фрегатов типа «Уитби» в сочетании с радиоэлектронным оборудованием производства Канады и США.

Строительство 
Всего в 1950—1957 годах были построены семь кораблей этого типа, получивших названия в честь рек Канады.

Служба 
В 1961—1967 годах все эсминцы типа «Сен-Лоран» были превращены в эсминцы-вертолётоносцы путём снятия большей части вооружения и установки вместо него посадочной площадки и ангара для противолодочного вертолёта. Головной корабль серии был снят с вооружения в 1979 году, остальные же, после модернизации и ремонта, оставались в строю до 1989—1994 годов, когда на вооружение поступили современные фрегаты типа «Галифакс».

Представители

Примечания

Литература